Владимир Подгаецкий:
 Подгаецкий, Владимир Владимирович (1914—1991) — украинский учёный в области сварочного производства.
 Подгаецкий, Владимир Николаевич (1885—1945) — дворянин, губернский представитель страховой компании «Россия».